Kolkärnsvampar (Xylariales) är en ordning av svampar. Kolkärnsvampar ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar